Seyssel (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Seyssel (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy